Herlin ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Herlin (* 1956), finnischer Unternehmer
 David Herlin (1510–1572), deutscher Goldschmied
 David Herlin (bis 1559), deutscher Maler
 Friedrich Herlin (1430–1500), deutscher Maler
 Friedrich Herlin der Jüngere (bis 1591), deutscher Maler
 Hans Herlin (1925–1994), deutscher Autor und Schriftsteller
 Jacques Herlin (1927–2014), französischer Schauspieler
 Jesse Herlin (1500–1575), deutscher Maler und Schreiber
 Josef Herlin (bis 1606), deutscher Maler
 Laux Herlin (bis 1520), deutscher Maler (auch Lucas Herlin)

Siehe auch
 Härlin
 Haerlin